Claveria ist der Name mehrerer Orte auf den Philippinen:

 Claveria (Cagayan) in der Provinz Cagayan
 Claveria (Masbate) in der Provinz Masbate
 Claveria (Misamis Oriental) in der Provinz Misamis Oriental

Clavería ist ein Namensteil von:

 Carlos Clavería Lizana (1909–1974), spanischer Romanist, Germanist und Hispanist